

Гленвілл — місто, штат Міннесота
 Гленвілл — місто в окрузі Скенектеді, штат Нью-Йорк
 Гленвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Гленвілл — переписна місцевість
 Гленвілл — переписна місцевість, штат Північна Кароліна